Ки́шальфёльд (Киш-Альфёльд, Ма́лая Венге́рская ни́зменность, Ве́рхне-Венге́рская ни́зменность, , ), также Ма́лая Средне-Дунайская низменность () — аллювиальная низменность, северо-западная часть Среднедунайской равнины в Северо-Западной Венгрии (которой принадлежит южной частью), юго-западной Словакии (главным образом Житный остров)  и восточной Австрии. Располагается между Дунаем, горами Баконь и восточными отрогами Альп —  и . Длина около 140 км. Площадь — около 8000 км². Преобладающие высоты 100—150 м (120—180 м) над уровнем моря.

Характеристика 

Данная географическая область расположена на месте тектонического прогиба, заполненного мощной толщей рыхлых отложений и современным аллювием рек Дунай и Раба. На севере — плоская равнина с широкими долинами, в пределах которой Дунай разделяется на рукава и протоки; южная часть — всхолмлённая равнина с отдельными останцами, сложенными базальтами.

Название «Кишальфёльд» (Малый Альфёльд) было дано в противоположность Альфёльду к востоку от Дуная.

Климат в Кишальфёльде умеренно континентальный (в Дьёре средняя  температура  января составляет минус 0,3 °C, июля — 21,3 °C), осадков около 600 мм в год. Большая часть низменности безлесна и покрыта плодородными чернозёмными, бурыми лесными и аллювиальными почвами. Особенно благоприятны для земледелия наносные острова между рукавами Дуная (Житный остров в пределах Словакии и Сигеткёз — в Венгрии. Значительная часть Кишальфёльда распахана; посевы пшеницы, сахарной свёклы. Широколиственные леса сохранились только на юго-западе и на берегах Дуная.

Важнейшие города: Дьёр, Комаром, Комарно, Дунайска-Стреда, Нове-Замки и Мошонмадьяровар.

В Кишальфёльде проживают венгры, словаки, немцы, имеется хорватский «этнический остров».

История 
В Кишальфёльде сельское хозяйство развивалось начиная с периода неолита. Южная часть Кишальфёльда находилась в римской области Паннония между I и V веками, а позже была населена германскими и славянскими племенами. Около 900 года в этот регион пришли венгры дьюлы Арпада. После этого регион стал частью Венгерского княжества, а начиная с 1000 года — Королевства Венгрия.

После Первой мировой войны, по Трианонскому договору 1920 года Кишальфёльд был разделён между Венгрией, Чехословакией и Австрией.

С 1977 года Чехословакия совместно с Венгрией строили плотины Габчиково — Надьмарош, но в 1989 году Венгрия односторонне вышла из проекта, что послужило причиной конфликта между странами.

Примечания 

География Венгрии
Рельеф Австрии
Низменности Словакии